Santero hace referencia a varios artículos:

Religión
Santero (limosna), persona que pide limosna en nombre de un santo.
 Santero, sacerdote de la santería.
Santero (oficio), fabricante de imágenes de santos.

Apellido
Tomás Santero y Moreno (1817-1888) fue un médico, catedrático y académico español.
Julián Santero, piloto argentino de automovilismo de velocidad.

Televisión
Santero, pueblo ficticio de la telenovela Bella Calamidades.